Boaco (departement), een departement van Nicaragua
Boaco (stad), de hoofdstad van het departement